Coroliuc este un nume de persoană frecvent în Republica Moldova:
 Boris Coroliuc, politolog și jurist din Republica Moldova
 Erofei Coroliuc, represat în anul 1949 din s. Coșernița, Republica Moldova 
 Vsevolod Coroliuc, muzician din URSS și Rusia, originar din Republica Moldova